Георги Димитров може да се отнася за следните лица или обекти.

Хора

Политици 
 Георги Димитров (1882 – 1949) – български и международен комунистически водач, министър-председател на НРБ (1946 – 1949)
 Г. М. Димитров (1903 – 1972) – български политик
 Георги Димитров (р. 1957) – български дипломат, посланик

Военнослужещи 
 Георги Димитров (1852 – 1921) – български революционер (съединист), военен (опълченец)
 Георги Ганчев Димитров (1930-2012) – български офицер, генерал-майор, първият доктор на науките (историческите) във Въоръжените сили
 Георги Русев Димитров (р. 1950) – български офицер, командващ Граничните войски

Учени 
 Георги Димитров (1838 – 1906) – български историк, автор на историята „Княжество България“ в 3 тома
 Георги Димитров (р. 1940) – български геодезист, професор
 Георги Димитров (р. 1958) – български социолог

Дейци на културата 
 Георги Димитров (1904 – 1979) – български композитор
 Георги Димитров – български диригент
 Георги Димитров (р. 1972) – български автомобилен журналист
 Георги Димитров – български актьор
 Георги Димитров (Иванов) (р. 1920) – български писател и икономист

Спортисти 
 Георги Димитров (р. 1930) – български скиор, участник в 3 зимни олимпийски игри (1952 – 1960)
 Георги Димитров – Червения (1931 – 1978) – български футболист, бронзов медалист от олимпийските игри в Мелбърн през 1956 г. 
 Георги Димитров – Джеки (1959 – 2021) – български футболист, футболист № 1 на България за 1985 г.
 Георги Димитров (р. 1992) – български футболист

Други 
 Георги Димитров – връх в Кавказ (3226 m)
 „Георги Димитров“ – боен кораб от ВМФ на НРБ (1950 – 1960)
 „Георги Димитров“ – български орден, висшето отличие в НРБ
 „Георги Димитров“ – батальон от Гражданската война в Испания (1936 – 1939)